Bronze
Idade do Bronze
Bronze (escultura)

Pessoas
Francisco Bronze - artista português
Lucy Bronze - futebolista inglesa (de ascendência portuguesa)

Desambiguação